De oudgriekse regio Lokris
Locris (geslacht), een geslacht van cicaden